A Pa vagy PA jelentései:

 Panama ISO országkódja
 A pandzsábi nyelv ISO 639 alpha-2 nyelvi kódja
 A pascal rövidítése
 Pennsylvania USA-tagállam nevének postai rövidítése
 A protaktínium vegyjele
 Postero-Anterior, röntgennél használt orvosi szakkifejezés
 Personal Assistant (személyi asszisztens)
 pa A maorik erődített falvai Új-Zélandon
Pa, számítógép-architektúra
Pa, állam az ókori Kína területén